Michał Grzegorz Grabowski (1719–1799) – generał
 Michał Grabowski (1773–1812) – generał
 Michał Grabowski (zm. 1822) – koniuszy wielki litewski
 Michał Grabowski (1804–1863) – powieściopisarz
 Michał Grabowski (ur. 1997) – piłkarz ręczny
 Michał Grabowski (ur. 1972) – zoolog, profesor nauk biologicznych